Shigeta ist der Familienname folgender Personen:

 James Shigeta (1929–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Yukinori Shigeta (* 1976), japanischer Fußballspieler